Les affaires sont les affaires (1903), pièce de théâtre française en trois actes d’Octave Mirbeau) ;
 Les affaires sont les affaires (1942), film français de Jean Dréville ;
 Les affaires sont les affaires (2012), téléfilm français de Philippe Bérenger.
 Les affaires sont les affaires (2022), film français de Christian Chauvaud